Myzostoma striata är en ringmaskart som beskrevs av George 1943. Myzostoma striata ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
striata